Frater – fratello in latino

Mammiferi 
 Myotis frater – pipistrello della famiglia dei Vespertilionidi

Persone 
 Kevaughn Frater – calciatore giamaicano
 Michael Frater – velocista giamaicano